Amerikai Egyesült Államok
 McCormick (Dél-Karolina)
 McCormick (Illinois)
 McCormick (Washington)
 McCormick megye, Dél-Karolina